Westinghouse steht für:
 George Westinghouse (1846–1914), einen US-amerikanischen Ingenieur, Erfinder und Großindustriellen
 die von George Westinghouse gegründeten Unternehmen:
 Westinghouse Electric Corporation
 der davon abgespaltene Kernkraftwerk-Hersteller Westinghouse Electric Company
 Westinghouse Bremsen-Gesellschaft (Westinghouse Eisenbahn-Bremsen-Gesellschaft; Gesellschaft der Westinghouse'schen Continuirlichen Bremse), 1884 in Hannover errichteter Fabrikkomplex zur Herstellung insbesondere von Luftdruckbremsen für die Eisenbahn
 Westinghouse Air Brake Company, heute WABCO, ein Automobilzulieferer
 Westinghouse Electric & Manufacturing
 deren Tochter Automobiles Westinghouse, ein ehemaliger französischer Automobilhersteller